Aductor puede hacer referencia a diferentes músculos cuya acción principal es la aproximación (aducción).

En la extremidad superior:
El Aductor del pulgar.
El Aductor del meñique.
El Aductor corto del pulgar.

En la extremidad inferior:
El Aductor largo del muslo, mediano o primer aductor.
El Aductor corto del muslo, brevis o segundo aductor.
El Aductor mayor del muslo, magno o tercer aductor.